Велика Илова је насељено мјесто у општини Прњавор, Република Српска, БиХ. Према попису становништва из 1991. у насељу је живјело 1.041 становника.

Географија

Историја

Становништво

Референце

Види још 

 Општина Прњавор

Општина Прњавор
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини